Die CIMB Malaysian Open Squash Championships 2009 fanden vom 27. Juli bis 3. August 2009 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie Gold. Die Preisgelder betrugen 52.500 US-Dollar bei den Herren und 53.500 US-Dollar bei den Damen.
 
Titelverteidiger waren Ong Beng Hee und Nicol David. Beng Hee erreichte in diesem Jahr das Viertelfinale, das er gegen Wael El Hindi verlor. Das Endspiel gewann Amr Shabana gegen Nick Matthew mit 5:11, 11:9, 11:6 und 11:4. Nicol David gelang eine weitere erfolgreiche Titelverteidigung. Sie gewann das Finale gegen Alison Waters mit 11:6, 11:8, 9:11 und 11:7.
 
Das Teilnehmerfeld der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus je 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Muhd Asyraf Azan und Delia Arnold jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2008/09
WSA World Tour 2008/09
2009